USS Pennsylvania ha sido el nombre utilizado por cuatro buques de la Armada de los Estados Unidos, en honor al estado de Pensilvania.

  fue uno de los nueve navíos de línea autorizados por el Congreso de los Estados Unidos en 1816 fue botado en 1837. Tenía 120 cañones, que fue quemado en 1861 para evitar que fuera capturado por los confederados.
 Un vapor de hélice puesto en grada con el nombre de Keywaden en 1863 que no llegó a ser botado, fue renombrado Pennsylvania mientras que era preparado para ser desguazado en 1884.
  fue un crucero acorazado líder de su clase dado de alta en 1905, fue renombrado  antes de prestar servicio durante la Primera Guerra Mundial. Fue vendido para desguace en 1931.
  fue un acorazado, líder de su clase que participó en combate durante la Segunda Guerra Mundial.
  es un submarino nuclear de la clase Ohio dado de alta en 1989 actualmente en servicio.

 	

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos